El término teta puede hacer referencia a:
 Mama: órgano glanduloso de los mamíferos que sirve en las hembras para secretar leche.
 Glándula mamaria: glándula contenida en la mama que produce leche.

 Pezón: protuberancia de la mama.
 Ubre: las mamas de ciertos animales.
 La letra griega zeta (Θ).
 En Venezuela se conoce con este nombre un tipo de congelada artesanal.
En Andalucía y Extremadura, al currusco, el extremo crujiente del pan.
Otras expresiones que contienen la palabra teta:
 Teta de maestra: maestril, tipo de celdilla de un panal de miel.
 Teta de vaca: Fedia cornucopiae, planta perteneciente a la familia Valerianaceae.
 Los Tetas: banda chilena.
 Tetas de Liérganes: montañas gemelas situadas en el municipio cántabro de Liérganes (España).
 Tetas de Viana: montañas gemelas situadas en la provincia de Guadalajara (España).
 Cerro Las Tetas (también Las Tetas de Cayey y Las Piedras del Collado): dos picos de montaña situados en Salinas (Puerto Rico).
 Cerro Las Tetas (Tinaquillo): formación montañosa ubicada en el extremo norte del estado Cojedes (Venezuela).
 Cerros Tetas del Biobío: Cerros gemelos ubicadas en la desembocadura del río Biobío, comuna de Hualpén, ciudad de Concepción (Chile).
 La teta y la luna: película española dirigida por Bigas Luna.
 Sin tetas no hay paraíso: nombre de una novela y de varias series de televisión de origen colombiano.
 Queso de tetilla: uno de los quesos más representativos de la cocina gallega.(España).
 Tetas, cuento corto Premio Hugo 1990, de Suzy McKee Charnas.
 Al sinónimo del género botánico '''''Peliosanthes.